Шабанн () — французская фамилия. Известные носители:

 Шабанн, Антуан де (1408—1488) — французский полководец.
 Шабанн, Жак I де (1400—1453) — французский аристократ и военный деятель XV века.
 Шабанн, Жак II де (1470—1525) — французский аристократ и военный деятель.
 Шабанн, Жан-Батист де (1770—1835) — французский аристократ и публицист.